Turiaçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Turiaçu (ort), Maranhão, 
 Turiaçu (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar